

Geografia 
 Roses – comune spagnolo

Musica 
 Roses – album dei Cranberries
 Roses – album dei Katrina and the Waves
 Roses – singolo degli OutKast
 Roses – singolo dei Chainsmokers
 Roses – singolo di Benny Blanco e Juice Wrld del 2018
 Roses (Imanbek Remix) – singolo di Saint Jhn
 Roses – brano musicale dei Cherry Ghost dall'album Thirst for Romance

Opere 
 Roses – dipinto di Vincent van Gogh